Il doppio del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Anastasija Myskina e Ai Sugiyama che hanno battuto in finale Svetlana Kuznecova e Arantxa Sánchez Vicario 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Anastasija Myskina /  Ai Sugiyama (campionesse)
 María Vento-Kabchi /  Angelique Widjaja (quarti di finale)

 Gisela Dulko /  Milagros Sequera (semifinali)
 Tathiana Garbin /  Nicole Pratt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2004